Périn er et fransk efternavn, båret blandt andre af:

 Alphonse Périn (1798-1874) – fransk kunstner
 Charles Périn (1815-1905) – belgisk nationaløkonom
 Lié Louis Périn (1753-1817) – fransk kunstner